Polska Liga Koszykówki sezon 2006/2007 najwyższa klasa rozgrywkowa w męskiej koszykówce w Polsce występuje pod nazwą Dominet Bank Ekstraliga w wyniku umowy pomiędzy Polska Liga Koszykówki S.A. oraz Dominet Bank S.A. Mecze DBE transmitowane będą na antenie TV4 i Polsatu Sport oraz Polsatu Sport Extra. Przed tym sezonem wprowadzono wzorem NBA i Euroligi koniec z ograniczeniem numerów na koszulkach (od 4 do 15) koszykarze mogą mieć na koszulkach numery od 1 do 99, co pozwala na zastrzeganie numerów wybitnych graczy.

Zespoły 
W lidze wystąpiło 14 zespołów (zależało to od spełnienia wszelkich wymogów regulaminowych m.in. spłaceniu długów, przedstawieniu odpowiedniego budżetu i otrzymaniu licencji na grę w PLK). Licencje przyznawano 2 października. Licencji nie otrzymały: Astoria Bydgoszcz i Unia Tarnów. Z prawa do odwołania się do prezesa Rady Nadzorczej Polskiej Ligi Koszykówki do 5 października skorzystała Unia Tarnów i ostatecznie po przeanalizowaniu sytuacji tarnowskiego klubu jeszcze raz przyznano mu licencję na grę w sezonie 2006/2007.
 Anwil Włocławek
 Astoria Bydgoszcz - klub nie otrzymał licencji i nie zagrał w DBL, wystąpił w III lidze
 AZS Gaz Ziemny Koszalin
 BOT KS Turów Zgorzelec
 DGP Azoty Unia Tarnów
 Energa Czarni Słupsk
 Bergson Śląsk Wrocław
 Kager Gdynia - beniaminek
 Kotwica Kołobrzeg
 KS Polpak Świecie
 Polonia SPEC Warszawa
 Polpharma Starogard Gdański
 Prokom Trefl Sopot
 Sokołów Znicz Jarosław - beniaminek
 Stal Ostrów Wielkopolski

Tabela po rundzie zasadniczej

O utrzymanie

Play-off 

Mecze o brązowy medal: Śląsk Wrocław - Anwil Włocławek 2 - 1 (73:91, 88:79, 61:57)

Ostateczna kolejność

Nagrody

MVP finałów 
 Donatas Slanina (Prokom Trefl Sopot)

MVP sezonu 
 Thomas Kelati (BOT Turów Zgorzelec)

Najlepszy obrońca sezonu 
 Andrés Rodríguez (BOT Turów Zgorzelec)

Najlepszy młody gracz (rocznik 1986 i młodsi) 
 Kamil Łączyński (Polonia SPEC Warszawa)

Największy postęp sezonu 
 Iwo Kitzinger (Polpharma Starogard Gdański)

Najlepszy trener sezonu 
 Sašo Filipovski (BOT Turów Zgorzelec)

Pierwsza piątka sezonu 
 Christian Dalmau (Prokom Trefl Sopot) 
 Donatas Slanina (Prokom Trefl Sopot) 
 Thomas Kelati (BOT Turów Zgorzelec) 
 Otis Hill (Anwil Włocławek) 
 Hüseyin Beşok (Prokom Trefl Sopot)

Zobacz 
 Puchar Polski w koszykówce mężczyzn 2006/2007
 Oficjalna strona Polskiej Ligi Koszykówki

2006 w koszykówce
2007 w koszykówce
Polska Liga Koszykówki
2006 w polskim sporcie
2007 w polskim sporcie